George Robey (1869-1952), comédien britannique
 Louise Robey (née en 1960), actrice canadienne (québécoise)
 Rick Robey (né en 1956), joueur américain de basket-ball